Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 290001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 sierpnia 2005 do 10 grudnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

290001-290100

290101-290200

290201-290300

290301-290400

290401-290500

290501-290600

290601-290700

290701-290800

290801-290900

290901-291000

Przypisy 

Lista planetoid 290001-291000